Miho Jakovljev je bio šibenski graditelj iz 15. stoljeća, nastanjen u Zadru. Godine 1475. gradio je na Rabu za plemića Nika Dominisa.

Literatura 

Cvito Fisković: Zadarski srednjovječni majstori, MH, Split. 1959.
Miljenko Domijan: Rab, Barbat, Zagreb, 2007.

Arhitekti i graditelji u Hrvatskoj